David White (1916-1990), een Amerikaans toneelspeler, film- en televisieacteur
 David A.R. White (1970), een Amerikaans acteur
 David White (Engels voetballer)
 David White (Schots voetballer)
 David White (zanger), zanger van de thrashmetalband Heathen
 David White (Australisch honkballer)
 David White (musicus) (1939-2019), Amerikaanse singer-songwriter